Люково () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1604 жителя (по переписи населения 1991 года — 1301 житель).

Демография 

В селе Люково, по переписи 2002 года проживали 1253 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 38,2 лет (36,6 года у мужчин и 39,9 года у женщин). В селе есть 453 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,54.

Село населено главным образом сербами (По переписи населения Сербии 2002 года), по результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост численности населения Люкова.

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины